Příjmení Veverka nosí více různých osobností:

 Antonín Veverka (1908-1985) – český akademik, profesor vysokonapěťové techniky na ČVUT
 Bedřich Veverka (1894-1960) – český herec
 Bohuslav Veverka (* 1945) – český geograf a kartograf, profesor ČVUT
 Ferdinand Veverka (1887–1981) – český prvorepublikový politik a diplomat
 František Veverka – vynálezce ruchadla, viz bratranci Veverkové
 Josef Veverka – více osob
 Jozef Veverka (1932–2005) – slovenský politik, po sametové revoluci poslanec VPN a HZDS
 Lukáš Veverka (* 1982) – český výtvarník
 Miroslav Veverka (1927–2020) – český právník, soudce a spisovatel
 Otakar Veverka (* 1956) – český hudebník a novinář, signatář Charty 77
 Richard Veverka (* 1958) – český fotbalista, otec Richarda Veverky
 Richard Veverka (1987) – český fotbalista, syn Richarda Veverky
 Robert Veverka (* 1976) – český politik
 Václav Veverka – vynálezce ruchadla, viz bratranci Veverkové
 Václav Veverka (poslanec) (1856–1924) – československý politik a poslanec Národní demokracie
 Vilém Veverka (* 1978) – český hobojista

ženy
 Anna Veverková (1961–2013) – česká novinářka
 Irena Veverková (rozená Drvotová; * 1957) – kladenská archivářka, historička a publicistka
 Marie Veverková (1891–?) – česká spisovatelka a básnířka (pseudonym Miriam)

Související články 
 Veverkovití – čeleď hlodavců
 Veverka (rozcestník) – další významy

Externí odkazy